Masseau ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre-Felix Masseau (genannt Fix-Masseau; 1869–1937), französischer Bildhauer und Maler
 Pierre Fix-Masseau (1905–1994), französischer Grafiker

Siehe auch: Masso, Massot, Massow